La Serie A2 1997-1998 è stata la 14ª edizione di questo torneo, il secondo livello del campionato italiano di pallanuoto maschile.

Il campionato è stato ampliato ad 11 squadre per girone ed è stata introdotta l'assegnazione dei tre punti per vittoria. In questa stagione sono state le due formazioni prime qualificate nel girone Sud a conquistare la promozione in Serie A1.

Classifiche finali

Girone Nord

Girone Sud

Play Off

Verdetti
 Telimar Palermo e Lazio promosse in Serie A1
 Lavagna '90 e L'Augustea retrocesse in Serie B

Bibliografia

Voci correlate
Serie A1 1997-98

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 1997
Sport acquatici nel 1998
Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto